Ramiro bezeichnet:

 Ramiro (2017), ein Spielfilm des portugiesischen Regisseurs Manuel Mozos
 Ramiro (Angola), eine Gemeinde im Kreis Belas, Angola
 Ramiro (Valladolid), eine Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien

Ramiro ist der Name mehrerer spanischer Könige:
 Ramiro I. (Aragón)
 Ramiro II. (Aragón)
 Ramiro I. (Asturien)
 Ramiro II. (León)
 Ramiro III. (León)

Ramiro ist der Familienname folgender Personen:
 Yordi Ramiro († 2006), mexikanischer Tenor